Název Stupná má více sídel:
 Stupná (Křemže), část městyse Křemže v okrese Český Krumlov
 Stupná (Vidochov), část obce Vidochov v okrese Jičín

Externí odkazy